«Майкл Джексон: Легенда продолжается» () — американский документальный фильм 1988 года из серии «Motown на Showtime», посвящённый биографии Майкла Джексона вплоть до конца 80-х гг. Режиссёр картины — Патрик Т. Келли. В фильме приняли участие коллеги и друзья певца, рассказ сопровождают отрывки из многочисленных выступлений музыканта разных лет.

Премьера почти часовой картины состоялась 12 марта 1988 года на телеканале Showtime, в дальнейшем состоялся релиз фильма на видеокассетах и LaserDisc

Содержание фильма 
«Легенда продолжается» описывает карьеру Майкла Джексона с самых ранних лет до 1988 года, в фильм вошли архивные кадры: от домашних съёмок семьи Джексонов 1960-х годов и выступления Майкла с группой The Jackson 5 на «Шоу Эда Салливана» до исполнения «Billie Jean» на концерте, посвящённом  и  на первом сольном туре Джексона Bad Tour. В фильме показано, какие музыканты и актёры с детства были для певца ориентиром и как они повлияли на его собственный артистизм. О музыканте говорят его друзья и коллеги: Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Мартин Скорсезе и другие, закадровый текст читает Джеймс Эрл Джонс. Съёмки и монтаж фильма заняли 2 года, музыкант принимал участие в его создании как исполнительный продюсер, но отказался давать для картины интервью.

Участники 

 Джин Келли
 Синди Лопер
 Кэтрин Хепбёрн
 Куинси Джонс
 Смоки Робинсон
 Элизабет Тейлор
 Софи Лорен
 Мартин Скорсезе
 Йоко Оно

 Шон Леннон
 
 Марлон Джексон
 Томми Чонг
 Сэмми Дэвис мл.
 Дик Кларк
 Гермес Пан
 Джеймс Эрл Джонс (голос за кадром)

Премьера и реакция критиков 
Премьера «Легенда продолжается» состоялась 12 марта 1988 года в рамках серии документальных фильмов «Motown на Showtime». В дальнейшем фильм выпускался на видеокассетах и LaserDisc. Журналисту Chicago Tribune самыми интересными показались старые чёрно-белые кадры, на которых выступает ещё маленький и никому не известный Майкл Джексон: «Эти съёмки показывают, что он стал суперзвездой благодаря врожденному таланту». Критик New York Times отметил: «Становится очевидным, что несмотря на какие-то внешние изменения нынешний Майкл Джексон — это тот же малыш с архивных съёмок. С ним остался тот его знаковый стиль и хореография, только теперь они стали лучше, отточенней». Рецензент написал, что фильм показывает певца как проницательного шоумена, обладающего довольно редким даром приковывать к себе внимание аудитории. В США лента заняла первую строчку чарта Top Video Cassetes Sales, а также стала одиннадцатой среди самых продаваемых видеокассет в 1989 году по версии американского журнала Billboard.

Примечания

Литература 
 

Фильмы США 1988 года
Фильмы на английском языке
Документальные фильмы-биографии США
Документальные фильмы 1988 года
Документальные фильмы о музыке